Valente puede hacer referencia a:

Personas con apellido Valente 
 Fabio Valente (?-69), comandante de la legión romana I Germánica en el año 69.
 Valerio Valente (?-317), emperador romano desde diciembre de 316 hasta el 1 de marzo de 317.
 Flavio Julio Valente (328-378), emperador romano de 364 a 378, después de que su hermano 'Valentiniano I' le cediera la parte oriental del imperio.
 Valente (Magister militum) (siglo IV-siglo V), Magister militum en 409-410 con Honorio
 Valente (Dux Dalmatiae) (siglo IV-siglo V), Dux con Honorio y Magister peditum con Prisco Atalo
 Antonio Valente (1520?-1580?), compositor, organista y clavecinista italiano del siglo XVI.
 Caterina Valente (1931-), cantante, guitarrista, bailarina, comediante y actriz italiana.
 Jorge Valente (1933-2007), cantante de música popular mexicana.
 José Ángel Valente (1929-2000), poeta, ensayista y traductor español.
 Nuno Valente (1974-), exfutbolista portugués.

Personas con nombre de pila Valente 
 Valente Arellano (1964-1984), torero mexicano.
 Valente Quintero (1887-1921), subteniente mexicano que participó en la Revolución mexicana.

Cinematografía 
 Valente Quintero (película), película mexicana de 1973, dirigida por Mario Hernández, basada en el corrido del mismo nombre de la autoría de Rosendo Monzón, el cual relata los últimos momentos del subteniente Valente Quintero.

Miscelánea 
 Acueducto de Valente, antiguo acueducto romano situado en la parte europea de Estambul.